Statystyki Final Six Ligi Światowej siatkarzy 2010:

Najlepiej punktujący
raport

Najlepiej atakujący
raport

Najlepiej blokujący
raport

Najlepiej zagrywający
raport

Najlepiej broniący
raport

Najlepiej rozgrywający
raport

Najlepiej przyjmujący
raport

Najlepsi libero
raport

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2010